Бузонвиль:

 Бузонвиль — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Бузонвиль — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мозель.

См. также 
 Энен-ле-Бузонвиль